Карва:
 Карва (Португалия) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал
 Карва (Латвия) — посёлок в Алуксненском районе Латвии
 Карва (река) — река в Архангельской области России, приток реки Мезени